El término Shaft puede referirse, en esta enciclopedia:

En ficción
 a Shaft, la novela de 1971 escrita por Ernest Tidyman, acerca de un detective privado negro:
a Shaft (1971), una película basada en la novela;
 a Shaft, la banda sonora de la película grabada por Isaac Hayes;
 a Theme from Shaft, de Isaac Hayes;
 a Shaft vuelve a Harlem (1972), la segunda película de la trilogía;
 a Shaft en África (1973), la tercera película de la trilogía;
a Shaft (2000), una película en otra línea temporal;
a Shaft (2019), secuela de la película de 2000;
a Shaft, una serie de películas de televisión;
a John Shaft, el personaje principal de la serie.

Otros
 a Shaft, un personaje ninja de Marvel Comics;
 a Drive Shaft, una banda de rock ficticia de la serie de televisión Lost;
 a un arma en la serie de videojuegos Quake;
 a Shaft, un estudio de animación japonés.